Сен-Сільве́н-Монтегю́, Сен-Сільвен-Монтеґю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Ліможа, 10 км на захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 99 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 181,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сільвен-Монтегю на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сільвен-Монтегю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сільвен-Монтегю на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сільвен-Монтегю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сільвен-Монтегю на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез